

Населені пункти та їхні частини

 Карчево — село в гміні Ґолюб-Добжинь Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Карчево — село в гміні Райґруд Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Карчево — село в гміні Каменець Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Карчево — осада в гміні Ґостицин Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Карчево — осада в гміні Кішково Гнезненського повіту Великопольського воєводства

Примітки